

Населені пункти та їхні частини
 Садек — село в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Садек — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Садек — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Садек — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Садек — частина міста Грифув-Шльонський в Львувецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Садек — частина села Битомсько в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Садек — частина села Кукле в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Садек — колонія в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства

Примітки